De DFL-Supercup 2019 was de 20e editie van de Duitse supercup. Kampioen en bekerwinnaar Bayern München nam het op 3 augustus 2019 op tegen vicekampioen Borussia Dortmund. De clubs stonden zes keer eerder tegenover elkaar in de Duitse supercup, waarin beide 3 maal aan het langste eind trokken. Ditmaal won Borussia Dortmund de DFL-Supercup door Bayern München met 2 – 0 te verslaan.

Wedstrijd

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal in 2019
Supercup voetbal Duitsland
Borussia Dortmund
FC Bayern München
Sportevenement in Dortmund